Коллевеккьо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Риети.

Население составляет 1615 человек (2008 г.), плотность населения составляет 59 чел./км². Занимает площадь 27 км². Почтовый индекс — 2042. Телефонный код — 0765.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Андрей Первозванный, празднование 30 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.collevecchio.ri.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/